Léquipe du Cameroun de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs camerounais. Elle est placée sous l'égide de la Fédération camerounaise de basket-ball. L'équipe existe depuis l'indépendance du Cameroun en 1960.

Palmarès

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations 
Voici le parcours de l'équipe du Cameroun en Championnat d'Afrique de basket-ball  :

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Sélection nationale

Sélection lors du championnat d'Afrique de basket-ball de 2013

Sélection lors du championnat d'Afrique de basket-ball de 2015

Joueurs récents évoluant hors du Cameroun

Joueurs locaux

Joueurs célèbres ou marquants 
 Joachim Ekanga-Ehawa
 Ruben Boumtje-Boumtje
 Luc Richard Mbah a Moute
 Pascal Siakam
 Joel Embiid

Sélectionneurs successifs 
 2007-2011 :  Lazare Adingono
 2013 :  Michel Perrin
 2015 :  Lazare Adingono

Notes et références

Liens externes 
  Site de la Fédération Camerounaise de Basketball

Cameroun
Basket-ball au Cameroun
Équipe du Cameroun